Плеще́ев (Плеще́ева) — русская фамилия. Известные носители:

Плещеев 
 
 
 
 Плещеев, Борис Алферович — боярин.
 Плещеев, Герасим Дмитриевич — стольник, воевода и правитель в Вятке.
 Плещеев, Григорий Андреевич — воевода.
 

 
 
 Плещеев, Леонтий Степанович (ум. 1648) — дворянин, воевода, судья Земского приказа.
 Плещеев, Лукьян Иванович — дворянин, воевода царя Михаила Фёдоровича.
 
 Плещеев, Наум Михайлович — воевода.
 Плещеев, Никифор Юрьевич — воевода, стольник.
 Плещеев, Осип Тимофеевич (?—1605) — московский дворянин и воевода. 
 Плещеев, Пётр Михайлович (ум. 1504) — боярин Ивана III.
 Плещеев, Сергей Иванович (1752—1802) — писатель и переводчик, вице-адмирал.
 Плещеев, Тимофей Михайлович (ок. 1470—1504) — окольничий Ивана III.

Составные фамилии 
 Плещеев-Колодкин, Матвей Иванович — русский военный и государственный деятель начала XVII века.



См. также 
 Плещеевы — русский дворянский род
 Плещей, Александр Фёдорович — боярин, младший сын Фёдора Бяконта, родоначальник Плещеевых